Geografia da França
Savennes (Creuse)
Savennes (Puy-de-Dôme)

Desambiguações de topônimos